«История Российского государства» — проект Бориса Акунина, рассчитанный на 10 лет, который включает в себя исторические тексты и беллетристику. Основная серия проекта состоит из 9 томов.

Одна из заявленных целей публикации Борис Акунина — сделать пересказ истории России объективным и свободным от какой-либо идеологической системы при сохранении достоверности фактов. Для этого, по его словам, он внимательно сравнивал исторические данные различных источников. Из массы сведений, имён, чисел, дат и суждений он пытался выбрать всё несомненное или, по меньшей мере, наиболее правдоподобное. Малозначительная и недостоверная информация отсекалась.

Серия книг создавалась для тех, кто хотел бы знать историю России лучше. Автор подчёркивает, что профессиональные историки ничего нового из этой работы не извлекут. Рецензентами «Истории Российского государства» стали доктора исторических наук из ИРИ РАН К. А. Аверьянов и Л. Е. Морозова.

Борис Акунин адресует свою историю Отечества широкой читательской аудитории: людям, которым интересно узнать (или вместе с автором увлеченно вычислить), как было на самом деле, и попытаться понять, что в нашем тысячелетнем государстве так и что не так (и почему). Я пишу для людей, плохо знающих Российскую историю и желающих в ней разобраться. Я не выстраиваю никакой концепции. Это история не страны, а именно государства

Первый том книги поступил в продажу 16 ноября 2013 года. Он выпущен одновременно в нескольких вариантах: традиционное бумажное издание с примерно двумястами цветными иллюстрациями, включая карты; электронная версия с теми же иллюстрациями; аудиокнига, начитанная Александром Клюквиным; и бюджетный вариант цифровой книги без иллюстраций. В вышедшем томе рассматривается период с древнейших времён до монгольского нашествия.

Ориентиром уровня изложения отечественной истории Б. Акунин для себя ставит труд Николая Карамзина «История государства Российского».

Выход восьмого тома из серии «История Российского государства» писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за пандемии Коронавируса. Изначально выход книги был запланирован на конец 2020 года, но был перенесен на весну 2021 года.

Книги серии

Основная серия

Серия «История Российского государства в повестях и романах» 
Беллетристическое приложения к «Истории Российского государства». Цикл состоит из повестей и романов, которые рассказывают о частной жизни простых людей, живших в самые неоднозначные для Российского государства времена. «Главная новизна проекта заключается в „стереоэффекте“: совмещении документального рассказа об истории страны с беллетристическим. В „историческом“ томе — только сухие факты; в „художественном“ — фантазирование вокруг этих фактов». Главные герои серии — семьи, живущие в России с момента её основания и ведущего свой род от византийского лазутчика оказавшегося в России во времена начала правления Рюрика. У каждого героя серии есть непременное отличие — ярко выраженное родимое пятно на лбу.

«Библиотека проекта» 
Библиотека проекта «История Российского Государства» — рекомендованные Борисом Акуниным, по его мнению, «лучшие памятники мировой литературы», в которых отражена «биография нашей страны, от самых её истоков».

Отзывы и презентации 
Сведения о первом томе книги появились в начале 2013 года после соответствующего сообщения в блоге Б. Акунина.

Презентация и обсуждение Первого тома состоялась в сентябре 2013 года на 26-й Московской международной книжкой выставке-ярмарке на ВВЦ, а также в московских магазинах — МДК «Арбат» (18 ноября), «Буква» на Зубовском бульваре (22 ноября), «Молодая Гвардия» (24 ноября), «Новый книжный» на Сухаревской (29 ноября) и «Библио-Глобус» (30 ноября).

Критика историками 
 Ю. А. Петров, доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН, воспринял заявление Акунина об уподоблении Карамзину в качестве шутки. По его мнению, при современном развитии науки «один человек не может написать такую работу, как „История государства Российского“ Николая Карамзина или „История России с древнейших времён“ Сергея Соловьёва. Современные знания ушли далеко от той эпохи, когда это было возможно. История усложнилась».
 И. Н. Данилевский, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики, отнёс «Историю Российского государства» к жанру фолк-хистори, отметив наличие в ней множества фактических ошибок, а также неверную, архаичную методологию, которую использует Акунин. По мнению Данилевского, это «весьма посредственное произведение, рассчитанное на людей, которые не имеют нормального гуманитарного образования». Отмечая достоинства Акунина как писателя и его право на субъективный взгляд на историю России, Данилевский, будучи консультантом второго тома серии, указывает на погрешности в фактическом материале и его интерпретации и не считает книгу научной или даже научно-популярной.
 По мнению шеф-редактора журнала «Отечественные записки» историка Н. П. Соколова, «История Российского государства» —

не связное повествование, а простое собрание выписок, сгруппированных «по персоналиям» первых киевских князей. Прежде всего — выписок из «Повести временных лет», которую автор отважно полагает единственным письменным источником <…>. Подробно выписанные баснословные предания из летописи далее сопровождаются комментариями, а по существу — выписками же из весьма немногих обзорных трудов историков первого ряда: Николая Карамзина, Василия Ключевского, Сергея Соловьёва и Георгия Вернадского. Почему в эту почтенную компанию затесался обильно цитируемый Александр Дмитриевич Нечволодов — генерал-лейтенант Главного штаба и составитель патриотических басен о России для кадетских корпусов, утверждавший, в частности, что «кентавры и амазонки были русские», а «Троей овладели предки донских казаков» — понять решительно невозможно. Существенно, однако, что все эти исторические своды писаны давно, задолго до того, как историки научились с большой пользой для своей науки использовать важнейшие для понимания древности археологические и лингвистические источники, и современного состояния науки никак не отражают.

 По словам историка Т. А. Мухаматулина, кандидата исторических наук, научного сотрудника Института российской истории РАН, в первую очередь у книги Акунина возникает проблема жанра. Для учебника она слишком масштабна, для популярного произведения — слишком насыщена фактами. Кроме того, автор не критично относится к летописям и древним источникам, так как переносит на них современную картину мира и современные цели. Вопрос о «европейском» и «азиатском» выборе приводит Акунина в некоторый тупик. Иногда прослеживается лёгкая небрежность изложения. Так, касоги в одном месте названы предками черкесов, а в другом — адыгейцев. Если говорить о книге в целом, то она стала концептуально вторичной по отношению к уже существующим текстам. Однако польза от этой работы несомненна: в ней как в зеркале отразились те глобальные проблемы отношения к истории в массовом сознании, которые нужно решать профессиональному сообществу — в том числе и обсуждая новый стандарт учебников.
 Историк К. А. Жуков выступая на научно-просветительском форуме «Учёные против мифов-3», организованном научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру», оценил книгу как не имеющую никакой научной ценности и вводящую читателей в заблуждение. Кроме того он отметил, что в ней почти на каждой странице имеет место большое количество ошибок и пришёл к выводу, что больше пользы будет от прочтения «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, чем «забивать себе голову низкокачественной подделкой под историческую литературу».

Другая критика 
Первая книга цикла («От истоков до монгольского нашествия») стала лауреатом антипремии «Абзац» («Почётная безграмота», 2014):
Обладателем «Почётной безграмоты» стал Борис Акунин с книгой «История российского государства. От истоков до монгольского нашествия». По словам организаторов, «концентрация ляпов, неточностей и домыслов здесь поражает воображение. Вот как автор, например, расшифровывает русскую душу: „в том, что мы такие нелегкие, очевидно, виноват все-таки Лес“». Отметили здесь и изобретательность автора: таинственный термин Акунина «русославяне»: «Притом, что ни русских, ни тем более России пока не существовало, — поэтому до поры до времени я буду пользоваться не очень складным термином „русославяне“».

Виктор Топоров, литературный критик, ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер», считал, что проект Б. Акунина приведёт скорее к появлению нового Радзинского, а не Карамзина. В исторической науке существует великое множество концепций, изучению которых надо посвятить всю жизнь.
 Литературный критик Майя Кучерская:

Вопрос, который преследует с первой и до предпоследней страницы начального тома книги Б. Акунина — зачем это написано? Читать скучно. Трудно пробиваться сквозь частокол фактов древнерусской истории, пересказанных стёртым языком учебника для педучилищ. Редко повествование оживляется шуткой или неподдельным авторским интересом. Кроме того, слишком поверхностно движется Борис Акунин по русской истории, пренебрегая имеющимися в науке версиями происходившего. Например, выводит прародителей славян из Дакийского царства, тогда как современные историки прародину славян давно связывают не с Дакией, а с бассейном рек Припять и Висла.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Произведения Бориса Акунина
Многотомные издания
Русские исторические сочинения
Исторические сочинения XXI века